Schierenbach und Schierenbeke sind Gewässernamen:

 Schierenbach (Beberbach), linker Zufluss des Beberbachs (zur Emmer) gegenüber Entrup (Stadt Nieheim), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Schierenbach, Bach im Flusssystem der Hase durch Bühren (Gemeinde Emstek), Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen

 Schierenbeke, linker Zufluss der Großen Aue (zur Weser) bei Stukenhöfen (Gemeinde Rödinghausen), Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Scherenbach
 Schirnbach